«Jennifer Paige» — дебютний студійний альбом американської поп-співачки Дженніфер Пейдж. Реліз відбувся 11 серпня 1998 року.

Список композицій

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Дженніфер Пейдж 

Альбоми Дженніфер Пейдж
Дебютні альбоми 1998